Улица Балла́ева — улица во Владикавказе, Северная Осетия, Россия. Улица располагается в Иристонском муниципальном округе Владикавказа между переулком Станиславского и улицей Кирова. Начинается от переулка Станиславского.

История 
Улица названа в память заслуженного артиста РСФСР В. Д. Баллаева.

Улица образовалась во второй половине XIX столетия. В конце XIX века на улице располагалась Ремесленная управа. Улица отмечена на «Карте Кавказского края» как Ремесленная улица. Упоминается под этим же названием в Перечне улиц, площадей и переулков от 1911 и 1925 годов.

15 марта 1930 года была переименована Президиумом Владгорсовета V созыва в улицу Черноглаза, в честь советского партийного деятеля Иосифа Моисеевича Черноглаза (убит в феврале 1930 года).

16 июня 2000 года улица Черноглаза была переименована в улицу Баллаева.

Объекты 
 7 — бывший особняк А. В. Замкового. Памятник культурного наследия России (№ 1530018000)
 9 — в этом доме с 1918 по 1923 год проживал осетинский драматург Елбыздыко Бритаев.
 17 — памятник культурного наследия России (№ 1530020000)
 Здание бывшей Ремесленной управы
 19 — бывший дом купца Мокротоварова. Памятник культурного наследия России (№ 1530021000)
 Бывший дом А. Замкового. В этом доме в 1929—1930 годах проживал секретарь временного Ингушского обкома Исидор Черноглаз. В настоящее время на этом доме находится мемориальная табличка, посвящённая этому деятелю. В более позднее время в доме располагалась редакция газеты «Молодой коммунист».

Транспорт 
С 1904 по 1936 годы по улице от Театрального переулка до Слепцовской улицы проходила трамвайная линия узкой колеи.

Примечания

Источник 
 Владикавказ. Карта города, изд. РиК, Владикавказ, 2011
 Кадыков А. Н., Улицы, переулки, площади и проспекты г. Владикавказа: справочник, изд. Респект, Владикавказ, 2010, стр. 65 — 66, ISBN 978-5-905066-01-6
 Карта Кавказского края, издание картографического заведения А. Ильина, СПб, 60 — 70-е года XIX века.
 Киреев Ф. С., По улицам Владикавказа, изд. Респект, Владикавказ, 2014, стр. 13 — 14, ISBN 978-5-906066-18-4.
 Торчинов В. А., Владикавказ., Краткий историко-краеведческий справочник, Владикавказ, Северо-Осетинский научный центр, 1999, стр. 91, 93, 97, ISBN 5-93000-005-0

Ссылки 
 Улица Владимира Баллаева

Б